Tri-joodthyronine, een schildklierhormoon
 T3-conferentie, een conferentie voor/over transgenders, transseksuelen en travestieten
 Volkswagen Transporter, type T3, de naam voor een type bestelwagen uit de serie auto's van de Duitse autofabrikant Volkswagen
 Afkorting voor de film Terminator 3: Rise of the Machines
 Tatra T3, in Oost-Europa populair tramtype van de Tsjechische fabrikant Tatra
 T3 (netwerk), 44.736 Mbit/s-netwerkcarrier (VS-standaard)
 De gangbare naam voor tramlijn 3a en 3b van de tram van Parijs en Île-de-France
 Een verkeersweg:
 T3 (Italië)
 T3 (Tanzania)
 T3 (Zambia)
 T3 (Kentucky Kingdom), een achtbaan in pretpark Kentucky Kingdom